Thais (y Tais) hace referencia a varios artículos:

Personas
 Tais (cortesana), cortesana ateniense del siglo IV a. C., que se le atribuye matrimonio con Ptolomeo I de Egipto.
 Thais (santa), cortesana egipcia del siglo IV, convertida al cristianismo, base de la novela y la ópera del mismo nombre.
 Thais Russomano, médica brasileña e investigadora especializada en medicina aeroespacial.
 Thais Villas, periodista española.
 Thais (cantante), exvocalista de la banda chilena Saiko.

Literatura
 Thaïs (novela), de Anatole France (en la que se basó la ópera de Jules Massenet).
 Tais de Atenas, novela del ruso Iván Yefrémov, basada en la cortesana ateniense.
 Thais (Terencio), personaje de la obra de Terencio, Eunuchus (161 a. C.) que reaparece en el La divina comedia de Dante (Infierno XVIII, 133-136).

Música
 Thaïs, ópera de Jules Massenet.

Cine y animación
 Thaïs (película italiana), de 1917 dirigida por Anton Giulio Bragaglia.
 Thais, personaje de ficción de la serie animada Ulises 31.
 Thais, nombre de una ciudad ficticia del videojuego alemán Tibia.

Zoología
 Thais (molusco), gasterópodo de la familia Muricidae.

Nombres femeninos